Il doppio del Valencia Open 500 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.
Alexander Peya e Bruno Soares erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al primo turno da Leonardo Mayer e João Sousa.

Jean-Julien Rojer e Horia Tecău hanno sconfitto in finale Kevin Anderson e Jérémy Chardy per 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Alexander Peya /  Bruno Soares (primo turno)
  Marcel Granollers /  Marc López (ritirati per infortunio di Granollers)

  David Marrero /  Fernando Verdasco (quarti di finale)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (campioni)

Qualificati

  Austin Krajicek /  Nicholas Monroe (quarti di finale)

Lucky Loser

  Íñigo Cervantes Huegún /  Pere Riba Madrid (quarti di finale)

Wildcard

  Pablo Andújar /  Daniel Gimeno Traver (primo turno)

  Pablo Carreño /  Guillermo García López (semifinale)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie

  Austin Krajicek /  Nicholas Monroe (qualificati)

  James Cerretani /  André Sá (primo turno)

Qualificati

  Austin Krajicek /  Nicholas Monroe

Lucky Loser

  Íñigo Cervantes Huegún /  Pere Riba Madrid

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Valencia Open 500 2014
ATP World Tour 2014